Lucius Volusius Saturninus (* um 60 v. Chr.; † 20 n. Chr.) war ein römischer Politiker und Senator.

Saturninus entstammte einer alten prätorischen Familie. Sein Vater war Quintus Volusius Saturninus, der als Präfekt in Cilicia in Diensten des Marcus Tullius Cicero stand. Seine Gattin war Nonia Pollia, Tochter des Konsuls des Jahres 36 v. Chr., Lucius Nonius Asprenas. Sein gleichnamiger Sohn war im Jahr 3 n. Chr. Suffektkonsul, seine Tochter hieß Volusia.

Im Jahr 12 v. Chr. war Saturninus zusammen mit dem Schriftsteller Gaius Valgius Rufus Suffektkonsul. Als triumvir turmis equitum recognoscendis bekam er von Augustus den Auftrag, den Ritterstand zu mustern. Zwischen 11 v. Chr. und 2 n. Chr. (vielleicht 7/6 v. Chr.) war Saturninus Prokonsul der Provinz Africa, danach um 4/5 n. Chr. Legat der Provinz Syria.

Stammbaum

Literatur 
 Bengt E. Thomasson: Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletian (= Skrifter utgivna av svenska institutet i Rom / Acta instituti romani regni sueciae. Band 4°,LIII). Paul Åströms, Stockholm 1996, ISBN 91-7042-153-6, S. 23.
 Prosopographia Imperii Romani (PIR) ² V 978

Konsul (Römische Kaiserzeit)
Statthalter (Syria)
Statthalter (Africa)
Saturninus, Lucius Volusius
Geboren im 1. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben 20
Mann